

Geografia
 Australia
 Carlton – sobborgo di Sydney, Nuovo Galles del Sud
 Carlton – sobborgo di Melbourne, Victoria
 Regno Unito
 Carlton – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Carlton – parrocchia civile del Durham
 Carlton – parrocchia civile del Leicestershire
 Carlton – parrocchia civile del distretto di Hambleton, North Yorkshire
 Carlton – parrocchia civile del distretto di Selby, North Yorkshire
 Carlton – cittadina del Nottinghamshire
 Carlton – località del borough di Barnsley, South Yorkshire
 Carlton – parrocchia civile del West Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Carlton – comunità non incorporata della Contea di Clarke, Alabama
 Carlton – città della Contea di Madison, Georgia
 Carlton  – città della Contea di Dickinson, Kansas
 Carlton – township della Contea di Barry, Michigan
 Carlton – capoluogo della Contea di Carlton, Minnesota
 Carlton – città della Contea di Orleans, New York
 Carlton – città della Contea di Yamhill, Oregon
 Carlton – città della Contea di Kewaunee, Wisconsin
 Sudafrica
 Carlton – città della Municipalità locale di Inxuba Yethemba

Persone
 Doyle E. Carlton (1885-1972) – politico statunitense
 Hope Marie Carlton (1966) – modella e attrice statunitense
 Larry Carlton (1948) – chitarrista statunitense
 Richard Carlton (1558 circa–1638) – compositore inglese
 Steve Carlton (1944) – ex giocatore di baseball statunitense
 Vanessa Carlton (1980) – cantautrice e pianista statunitense

Altro
 Banda di Carlton – organizzazione criminale italo-australiana di Melbourne
 Lotus Carlton – automobile

Pagine correlate
Carl Carlton